Чемпионат Чехии по международным шашкам среди мужчин — ежегодный турнир по шашкам (до 1992 года чемпионат Чехословакии). Первый чемпионат состоялся в 1970 году. Чемпионом стал Павел Кадержабек.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Список чемпионов Чехии и Чехословакии 
 Чемпионаты Чехии на сайте KNDB
 Чемпионаты Чехословакии на сайте KNDB
 Архив журналов «Шашки»
 Журнал «Шашки» 1973 № 4
 Журнал «Шашки» 1974 № 5 с.18
 Журнал «Шашки» 1980 № 6
 Журнал «Шашки» 1984 № 6
 Журнал «Шашки» 1985 № 5
 Журнал «Шашки» 1986 № 6 с.16
 Журнал «Шашки» 1987 № 8

Чехия
Международные шашки